Lehnig ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Lehnig (1899–1951), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Lehnig (1907–1945), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Kirsten Lehnig, deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Max Lehnig (1864–nach 1924), deutscher Politiker (DNVP), Mitglied der Sächsischen Volkskammer

Lehnig bezeichnet außerdem:
 Quellen-Lehnig, ein ehemaliges deutsches Getränkehandelsunternehmen

Siehe auch:
 Lehnigk
 Lenig
 Lenik